Захович () — сербская и словенская фамилия.

Известные носители:
 Захович, Златко (род. 1971) — словенский футболист.
 Захович, Лука (род. 1995) — словенский футболист.